SJ D steht für die schwedische Lokbaureihen:
* SJ D (1874), eine Dampflokbaureihe, 1874 erstmals gebaut
 SJ D (1925), eine Elektrolokomotivbaureihe, 1925 erstmals gebaut